Slovo čepec má více významů:

 Čepec (oděv) – pokrývka hlavy
 Čepec (biologie) – předžaludek přežvýkavců
 Čepec (fortifikace) – prvek bastionové pevnosti